

Moški

Posamično

3 x 10 km štafeta 

1994
Športi Zimskih olimpijskih iger 1994